La arteria hepática es una de las tres ramas del tronco celíaco, originado de la aorta a nivel de T12.

Tipos de arterias hepáticas

 Arteria hepática común: recibe este nombre hasta dar lugar a una de sus dos ramas, la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal, encargada de la irrigación de parte del duodeno, páncreas y esófago.

 Arteria hepática propia: tiene como ramas la arteria gástrica derecha o pilórica, dirigida a la parte inferior de la curvatura menor del estómago y en algunos casos a la arteria cística, (normalmente rama de la arteria hepática derecha), encargada de irrigar a la vesícula biliar, además de dar las ramas hepáticas derecha e izquierda como ramas terminales.

La arteria hepática propia termina irrigando al hígado, discurriendo en el espesor del omento menor o epiplón menor junto a la vena porta y al conducto colédoco para alcanzar el hilio hepático. La arteria hepática propia asciende y envuelta en el ligamento hepatoduodenal  por delante del ángulo omental, se divide en una rama derecha para el lóbulo en lengüeta y otra izquierda para los lóbulos tuberoso, caudado y cuadrado. Dichas ramas darán origen a capilares que pasarán a formar parte de los espacios porta.

Hepatica